John Ames est un nom pouvant faire référence à:

 John Ames (1738-1805), patriote et révolutionnaire américain ;
 John Ames, écrivain et éducateur américain ;
 John Ames (né en 1983), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 John Edward Ames (né en 1949), auteur de nouvelles américain ;
 John Judson Ames (1821-1861), pionnier et éditeur américain.

Voir aussi 
Jonathan Ames (né en 1964), auteur de nouvelles américain